Каланчак — селище міського типу, Херсонська область, Скадовський район
 Каланчак — село, Одеська область, Ізмаїльський район
 Каланчак — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці
 Каланчак — річка у Сумській області
 Каланчак — річка у Херсонській області
 Каланчак — пункт пропуску через адміністративний кордон України на межі з анексованим Росією Кримом, Херсонська область, Скадовський район

 Каланчак — назва села Трактове Красноперекопського району Автономної Республіки Крим України (до 1945 року)